В 1923 году по Лозаннскому договору в Турции были установлены новые границы. Таким образом, 1923 год ознаменовался завершением этапа формирования границ и государств в Европе после Первой мировой войны.

В 1923 году в Европе было 34 государства и 7 зависимых территорий (Гибралтар, Ирландское Свободное государство, Исландия, Фарерские острова, Гернси, Джерси и Мэн). Из государств СССР и Турецкая Республика находились в Европе частично.

Список государств Европы в 1923 году
Персиковым цветом обозначены государства, утратившие территории в результате Первой мировой войны.

Светло-зелёным цветом обозначены государства, увеличившие территорию в результате Первой мировой войны.

Золотистым цветом обозначены государства, не подвергшиеся территориальным изменениям после Первой мировой войны.

Светло-голубым цветом обозначены государства, образованные после Первой мировой войны.

Список зависимых территорий Европы в 1923 году

Единственной зависимой территорией в континентальной Европе в 1923 году был Гибралтар.

Галерея

Примечания

См. также
Государства и зависимые территории Европы в 1914 году

История Европы
Первая мировая война